Sosibia — род палочников, насекомых из отряда привиденьевых. Обитают в Южной и Юго-Восточной Азии от Пакистана до юго-восточного Китая и островов Ару в Малайском архипелаге.
Голова короткая, округлая. Оцеллии отсутствуют. Крылья длинные. Ноги относительно короткие. Бёдра передних ног в основании изогнуты. Анальный сегмент самцов поперечный.

Виды 
В роде Sosibia 11 видов:
 Sosibia aurita (Fabricius, 1793)
 Sosibia curtipes (Westwood, 1848)
 Sosibia euryalus (Westwood, 1859)
 Sosibia flavomarginata Chen & He, 2008
 Sosibia guangdongensis Chen & Chen, 2000
 Sosibia medogensis Chen & He, 2004
 Sosibia nigrispina Stål, 1875
 Sosibia passalus (Westwood, 1859)
 Sosibia pholidotus (Westwood, 1859)
 Sosibia qiongensis Ho, 2013
 Sosibia quadrispinosa Redtenbacher, 1908

Примечания 

Роды привиденьевых
Привиденьевые